Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Nature Valley Classic) van 2019 vond plaats van 17 tot en met 23 juni 2019 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 38e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Petra Kvitová was haar titel niet komen verdedigen wegens een armblessure.

De als eerste geplaatste Japanse Naomi Osaka kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Ashleigh Barty uit Australië, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als achtste geplaatste Duitse Julia Görges in twee sets. Barty wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Birmingham op haar naam te schrijven, na een verloren finale in 2017. Het was haar zesde WTA-titel, de derde van 2019. Zij won US$ 176.215 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tímea Babos en Kristina Mladenovic hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Gabriela Dabrowski en Xu Yifan, vloog er al in de eerste ronde uit.

Het als tweede geplaatste duo Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste Duits/Nederlands koppel Anna-Lena Grönefeld en Demi Schuurs in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. De Taiwanese Hsieh had daar­naast twintig eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Strýcová 22.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2019
Birmingham